

Cinema 
 La vera gola profonda (Deep Throat) – film pornografico del 1972 diretto da Jerry Gerard
 Gola profonda (Deep Throat Part II) – film erotico del 1974 diretto da Joe Sarno
 Deep Throat II – film pornografico del 1987
 Deep Throat III – film pornografico del 1989
 Deep Throat 4 – film pornografico del 1990
 Deep Throat 5 – film pornografico del 1991
 Deep Throat 6 – film pornografico del 1992

Musica 
 Deep Throat – album di Henry Rollins
 Deep Throat – singolo di Claude Vonstroke
Deepthroat Revolution – singolo di Immanuel Casto

Televisione 
 Gola Profonda (Deep Throat) – personaggio della serie televisiva X-Files
 Il prototipo (Deep Throat) – secondo episodio della prima stagione della serie televisiva X-Files
 Passione e tonsille (Deep Throat) – quindicesimo episodio della prima stagione della serie televisiva La tata
 Nuovi talenti (Deep Throats) – ventitreesimo episodio della quarta stagione della serie animata I Griffin

Altro 
 Deep-throating – pratica sessuale
 Deep throat – soprannome delle bombe GBU-28

Pagine correlate 
Gola profonda (disambigua)